Олег Евгеньевич Мокшанцев  (30 декабря 1924 — 22 января 2007, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1991).

Биография 
Олег Мокшанцев родился 30 декабря 1924 года в Бессарабии. 

После школы работал на фабрике КАРДО-ЛЕНТА в Москве в качестве токаря и мастера-наладчика с марта по август 1942 года. В этом же году был направлен во Владимирское военно-пехотное училище, которое окончил в звании лейтенанта в 1943 году. После училища был направлен на фронт, где командовал стрелковым взводом в 1028 стрелковом полку. В 1943 году был тяжело ранен. После лечения был направлен в 324 стрелковый городской батальон, где командовал взводом и ротой разведки.

После войны поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (выпуск 1950 года, мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой).

Был актёром Театра-студии киноактёра (1950—1951, с 1955) и Драматического театра группы Советских войск в Германии (1951—1955).

В кино с 1955 года. Первым фильмом стала производственная драма режиссёра Николая Фигуровского «Повесть об агрономе», где он снялся в главной роли (фильм не вышел на экраны). Среди других его работ: шофёр Мигалкин («По тонкому льду»), Яков Петерс («Шестое июля»), Рогдай («Руслан и Людмила»), Назаренко («Я — Водолаз 2»), Симавин («Окраина»).

Долгие годы был востребованным актёром дубляжа, озвучил около шестисот различных персонажей. Одной из самых известных его работ стало озвучивание роли афериста Филиппа Бэнга (Энтони Куинн) в криминальной комедии итальянского режиссёра Серджо Корбуччи «Блеф».

Скончался после продолжительной тяжёлой болезни 22 января 2007 года в Москве. Прах покоится в колумбарии Введенского кладбища.

Фильмография 

 1955 — Повесть об агрономе
 1957 — Случай на шахте восемь — работник шахты
 1957 — Орлёнок — немецкий офицер
 1957 — Координаты неизвестны — Солонин
 1958 — Сегодня увольнения не будет — Вишняков
 1958 — На дорогах войны — старшина Мазепа
 1959 — Нормандия — Неман
 1959 — Золотой эшелон
 1960 — Северная радуга — Пущин
 1961 — Девять дней одного года — служащий аэропорта
 1961 — Битва в пути — Уханов
 1963 — Юнга со шхуны «Колумб»
 1963 — Над пустыней небо — Андрей Черногоров
 1963 — Армия «Трясогузки» — белогвардеец
 1965 — Пакет — унтер
 1965 — Игра без правил — Ганс
 1966 — Сказка о царе Салтане
 1966 — По тонкому льду — шофёр Мигалкин
 1966 — Королевская регата — Солуянов
 1967 — За нами Москва
 1968 — Шестое июля — Петерс
 1968 — Переходный возраст — Богдан Осипович
 1969 — У заставы «Красные камни» — Можаев
 1969 — Старый дом — тюремный комендант
 1969 — Красная палатка — Пономарёв
 1970 — Поезд в завтрашний день
 1970 — Опекун — работник завода
 1970 — Морской характер — Павел Иванович
 1971 — Руслан и Людмила — Рогдай
 1971 — Город под липами — Дьяков
 1972 — Пётр Рябинкин
 1972 — Лёгкая вода
 1972 — Карпухин — Мишаков
 1972 — За всё в ответе — участник встречи выпускников
 1972 — Визит вежливости
 1973 — Вечный зов — командир партизанского отряда
 1974 — Совесть — Князев
 1974 — Ответная мера — Виноградов
 1974 — Гнев — Матвей Бежан'
 1975 — Я — Водолаз 2 — Назаренко 1976 — Сохранить город
 1977 — Трудный участок
 1978 — До последней капли крови — советский генерал 1979 — Прощальная гастроль «Артиста» — Сергей Петрович Голованов, майор милиции 1979 — Город принял — полковник милиции 1980 — Страх
 1980 — На берегу большой реки — Лубенцов 1980 — Крах операции «Террор» — чекист 1980 — Иначе нельзя
 1982 — Частная жизнь
 1982 — По законам военного времени — полковник 1982 — Смерть на взлёте — Михно 1983 — Полоса везения
 1983 — Молодость — директор института 1984 — Потерялся слон — офицер милиции 1984 — Особое подразделение — майор Бармин 1985 — Из жизни Потапова — Суворов 1986 — Рысь возвращается — Чернов 1987 — Ловкачи — Игорь Бантыш 1987 — Команда «33» — военком 1989 — Во бору брусника — Юрий 1989 — Егоровы
 1990 — Война на западном направлении
 1998 — Окраина — Симавин 1995 — Красная вишня — полковой священник 2004 — Ночной Дозор — покупатель в супермаркете Озвучивание мультфильмов 
 1961 — Муравьишка-хвастунишка — 2-й муравей 1977 — Полигон — капитан военного корабля 1986 — Геракл у Адмета
 1992 — Скажи, Юпитер!

 Дубляж фильмов и мультфильмов 
 1952 — Огни рампы (США) — Постант (роль Найджела Брюса)
 1953 — Банковский билет в миллион фунтов стерлингов (США) — мистер Рид 1957 — Король в Нью-Йорке (США) — посол Жамье (роль Оливера Джонстона)
 1958 — Бабетта идёт на войну (Франция) — капитан Дарси 1960 — Спартак (США) — Марк Публий Глабр (роль Джона Долла)
 1962 — Триста спартанцев (США) — Демарат 1962 — Тридцать три несчастья (США) — инспектор Олифант 1962 — Убить пересмешника (США) — шериф Гек Тейт 1964 — Золотой гусь (ГДР) — принц Штюрфрид (роль Герхарда Рахольда)
 1966 — Лекарство от любви (Польша) — Януш (роль Венчислава Глинского)
  — Венская почтовая марка (Эстония) — Саулюс (роль Эйнари Коппеля)
 1968 — Анжелика и султан (Франция, Италия) — турецкий посол 1972 — Зита и Гита (Индия) — инспектор Рана 1973 — Затянувшаяся расплата (Индия) — Теджа 1974 — Потоп (Польша, СССР) — Стефан Чарнецкий (роль Веслава Голаса)
 1975 — Три дня Кондора (США) — Жубер (роль Макса Фон Сюдова)
 1975 — Сиятельные трупы (Италия) — президент Верховного Суда (роль Макса Фон Сюдова)
 1976 — Блеф (Италия) — Филипп Бэнг (роль Энтони Куинна)
 1978 — Завтра не наступит никогда (Великобритания) — капитан полиции (роль Джона Айрленда)
 1978 — Смерть на Ниле (Великобритания) — полковник Рейс (роль Дэвида Нивена)
 1979 — Китайский синдром (США) — Мак Чернил 
 1979 — Правосудие для всех (США) — 	Мэрвин Бэйтс 
 1981 — Невезучие (Франция) — полицейский в аэропорту 1983 — Академия пана Кляксы (Польша, СССР) — брадобрей Филипп (роль Леона Немчика)
 1983 — Цена риска (Франция) — Антуан Шире (роль Бруно Кремера)
 1984 — Откройте, полиция! (Франция) — комиссар Блоре (роль Жюльена Гиомара)
 1985 — Астерикс против Цезаря (Франция) — Гай Юлий Цезарь 1986 — Путешествия пана Кляксы (Польша, СССР) — Филипп, робот 13-го поколения (роль Леона Немчика)
 1987 — Короткий фильм об убийстве (Польша) — председатель комитета (роль Збигнева Запасевича)
 1990 — Битва трёх королей (СССР, Испания, Италия) — Папа Римский Павел V (роль Фернандо Рейа)
 1990 — Вид на жительство (США, Франция) — адвокат Бронте (роль Роберта Проски)
 1993 — На линии огня (США) — президент США 1993 — Пришельцы (Франция) — метрдотель 1997 — Завтра не умрёт никогда (Великобритания, США) — доктор Кауфман (роль Винсента Скьявелли)
 1999 — Сонная Лощина (США, Германия) — судья (роль Кристофера Ли)

 Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21 февраля 2005 года) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Орден Почёта (21 ноября 2001 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Орден Красной Звезды
 Заслуженный артист РСФСР (13 мая 1991 года) — за заслуги в области советского киноискусства''

Примечания

Ссылки 
 Олег Мокшанцев в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Введенском кладбище